Гран-при Германии 1963 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 4 августа 1963 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Майк Хэйлвуд покинул команду «Reg Parnell Racing» и вернулся в чемпионат мира по мотогонкам. «Феррари» заменила травмированного на этапе во Франции Лудовико Скарфиотти гонщиком своей команды чемпионата мира по автогонкам спортивных автомобилей Вилли Мэрессом. Стартовое поле дополнили гонщики частных машин Герхард Миттер, Бернар Коллон и Курт Кюнке.

На первом круге гонки вперёд вырвался стартовавший с шестого места Ричи Гинтер, но на следующем круге на его BRM забарахлила коробка передач и он уступил лидерство Джону Сёртису, с которым недолгое время боролся испытывавший проблемы с зажиганием Джим Кларк. На том же круге в повороте «Флюгплац» занесло машину Вилли Мэресса, его автомобиль вылетел с трассы и врезался в находившегося на обочине медика Гюнтера Шнайдера, который спустя два дня умер в больнице от полученных травм. Спустя ещё один круг в том же самом месте из-за поломки рулевого управления вылетел с трассы и травмировал колени Брюс Макларен. Джон Сёртис удержал лидерство до самого финиша, завоевав первую за два года победу для команды «Феррари».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1    Ричи Гинтер

2-3  Джон Сёртис

4    Джим Кларк

5-15 Джон Сёртис

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце